Исман

Фамилия  
Известные носители:
 Исман, Мас (1924—1982) — индонезийский военный и государственный деятель, дипломат. Национальный герой Индонезии.
 Исман, Хайоно (род. 1995) — индонезийский политический и государственный деятель. Сын Маса Исмана.

Учреждение 
 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН)